Бона Маргарита Савойська (), повне ім'я Марія Бона Маргарита Альбертіна Савойсько-Генуезька (), (*1 серпня 1896—†2 лютого 1971) — італійська та німецька шляхтянка, донька герцога Генуї Томмазо Савойського та принцеси Баварської Ізабелли Марії, дружина принца Баварського Конрада.
 Маргарита Савойська (1589—1655) (фр. Marguerite de Savoie, італ. Margherita di Savoia), (* 28 квітня 1589 — † 26 червня 1655) — принцеса Савойська з Савойської династії.
 Маргарита Савойська (1439—1483) (фр. Marguerite de Savoie, італ. Margherita di Savoia), (* квітень 1439 — † 9 березня 1483) — савойська принцеса з Савойської династії.